Kitsap peut faire référence à 
 Comté de Kitsap dans l'État de Washington
 Péninsule de Kitsap, partie de la péninsule Olympique, entre le canal Hood et le Puget Sound dans l'État de Washington.
 Chef Kitsap, un chef amérindien Suquamish  qui a donné son nom au comté et à la péninsule
 Base navale de Kitsap, une importante base de l'US Navy, dans la péninsule éponyme
 "Kitsap Beach", une ville connue maintenant sous le nom d'Indianola, dans la péninsule de Kitsap